Список содержит имена и даты полномочий римских цензоров от учреждения этой должности в 443 году до н. э. до 85 года н. э., начиная с которого императоры занимали должность цензора пожизненно. Вначале цензором мог стать только патриций; с 351 года до н. э. на эту должность избирали двоих, один из которых должен был быть плебеем.

Единственным римлянином, ставшим цензором дважды, был Гай Марций Рутил. Это уникальный случай в истории Рима, когда один человек занимал должность цензора дважды. После этого Гай Марций удостоился агномена «Цензорин» (Сaensorinus), а также смог добиться принятия закона, запрещавшего повторно претендовать на должность цензора.

V век до н. э.

IV век до н. э. 
В 393 году до н. э. единственный раз в истории должности из-за смерти цензора был избран цензор-суффект (censor suffectus). В 351 году до н. э. эту должность впервые занял плебей, а начиная с 339 года до н. э. согласно Lex Publilia как минимум один из двух цензоров должен был принадлежать к плебсу.

III век до н. э.

II век до н. э. 
В 131 году до н. э. впервые были избраны два цензора-плебея.

I век до н. э.

Цензоры времён империи

Примечания

Литература 
 Мельничук Я. В. Рождение Римской цензуры: Исследование античной традиции в области гражданского управления Древнего Рима. — М., 2010

Списки:Древний Рим
Цензоры Древнего Рима